Hinter den Schlagzeilen steht für:

 Hinter den Schlagzeilen (Film), deutscher Film von Daniel Andreas Sager (2021)
 Hinter den Schlagzeilen (Webmagazin), deutsches Webmagazin